Barbora může být:

 Barbora – křestní jméno

místopisné názvy
 Barbora (vodní nádrž) – umělé jezero v Mostecké pánvi na místě bývalého stejnojmenného uhelného lomu
 Barbora (rybník, Duchcov) – rybník u centra města Duchcov
 Barbora (rybník, Horní Počernice) – rybník u Xaverovského háje
 Barbora (1033 m) – vrchol v Krušných horách cca 3,5 km severozápadně od Jáchymova v okrese Karlovy Vary
 Barbora (Majdalena) – osada u Majdaleny
 Důl Barbora (Karviná) – zaniklý černouhelný důl na okraji Karviné
 Důl Barbora (Brdy) – bývalá železnorudná šachta na Jedové hoře ve Středních Brdech

Odkazy

Související články 
 Svatá Barbora (rozcestník)
 Barbara (rozcestník)

Externí odkazy